Luceafărul (1883) Mihai Eminescu költeménye [Az esthajnalcsillag] 
 Luceafărul (1910) Barbu Ştefănescu Delavrancea drámája
 Luceafărul (1921) Nicolae Bretan (Bretán Miklós) operája [Az esti csillag]
 Luceafărul (1902–1945) román irodalmi lap
 Luceafărul (1958–) a Román Írószövetség lapja
 Luceafărul (1986) Emil Loteanu filmje